Буща́н — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бущан Андрій Петрович — радянський, український хокеїст, захисник.
 Бущан Георгій Миколайович — український футболіст, воротар.
Українські прізвища